Amerikai Egyesült Államok
 Ramona (Dél-Dakota)
 Ramona (Kalifornia)
 Ramona (Kansas)
 Ramona (Oklahoma)
egyéb
 Ramona (teleregény)